Die ATP Studena Croatia Open 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 25. bis 31. Juli 2011 in Umag stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Los Angeles das Farmers Classic sowie in Gstaad die Crédit Agricole Suisse Open Gstaad gespielt, die genau wie die ATP Studena Croatia Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Juan Carlos Ferrero, der diesmal im Halbfinale ausschied. Im diesjährigen Finale unterlag der Lokalmatador Marin Čilić dem Ukrainer Oleksandr Dolhopolow. Nach seinem Doppelgewinn in Indian Wells im selben Jahr war der Triumph in Umag Dolgopolows erster Einzeltitel auf der ATP Tour. Im Doppel waren Leoš Friedl und Filip Polášek die Titelverteidiger. Friedl trat in diesem Jahr mit einem anderen Partner an, schied jedoch schon im Viertelfinale aus. Es siegten Simone Bolelli und Fabio Fognini im Finale gegen Marin Čilić und Lovro Zovko. Dies war ihr erster gemeinsamer ATP-Titel, Bolelli hatte in diesem Jahr jedoch schon einen weiteren Titel mit einem anderen Partner gewonnen.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 28 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 398.500 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 450.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 23. bis 25. Juli 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 25 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 30 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 34 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Umag